Мухаммедмурад Аннамухаммедович Шамухаммедов (туркм. Muhammetmyrat Şamuhammedow) — туркменский государственный деятель.

Биография 
Родился в 1979 году в поселке 1-й Бирлешик Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

В 2000 году окончил Туркменский государственный университет. По специальности — экономист-международник со знанием английского языка.

Карьера 
2002 — главный специалист Ассоциации пищевой промышленности Туркменистана. 2002—2006 — ведущий специалист Главного экономического и финансового управления Ахалского велаята, главный специалист Агропромышленного управления, главный контролер-ревизор ревизионного отдела хозрасчетных организаций Контрольно-ревизионного управления Министерства экономики и финансов Туркменистана. 2006—2008 — заведующий отделом арендования государственного имущества Управления имущественных отношений, заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления, заведующий отделом контроля за распределением и расходованием бюджетных средств Министерства экономики и финансов Туркменистана. 2008—2010 — начальник Контрольно-ревизионного управления, начальник Управления финансового контроля Министерства финансов Туркменистана. 08.10.2010 — 08.04.2011 — председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана. 8 апреля 2011 года уволен за серьезные недостатки, допущенные в работе. Дальнейшая судьба неизвестна.

Государственные деятели Туркменистана